Волоча́евский — топоним:

 Волочаевский — посёлок в Орловском районе Ростовской области.
 Волочаевский — жилой массив в Дзержинском районе г. Новосибирска.

См. также 
 Волочаевский бой
 Волочаевский бой (памятник)
 
 Панорама «Волочаевская битва»